El topónimo Harrogate puede hacer referencia a:

 Harrogate, una ciudad en el estado de Tennessee (Estados Unidos);
 Harrogate, un distrito no metropolitano en el condado de Yorkshire del Norte (Inglaterra);
 Harrogate, pueblo y sede administrativa del distrito anterior.